ЗІФ-31Б — 57-мм спарена зенітна корабельна артилерійська установка, що складалася на озброєнні ВМФ СРСР.
 Зіф — біблійний та історичний термін.